Яннис Скондрас (; 21 февраля 1990) — греческий футболист, защитник.

Карьера 
Скондрас начал заниматься футболом в 2004 году в клубе Асклипиос Трикалон и уже спустя год, в июле 2005, подписал контракт с молодёжной командой ФК «Атромитос». В июле 2008 года Яннис перешёл в основную команду, которая принимала участие в Бета Этники. 30 ноября 2009 года он провёл свой первый матч за клуб против ФК «Диагорас».

21 июня 2013 года Скондрас покинул «Атромитос» и подписал четырёхлетний контракт с клубом ПАОК.

Международная карьера 
Скондас был членом сборных Греции U17/U19/U21 и вызывался в национальную команды Фернанду Сантушем на матч против сборной Грузии 11 октября 2011 года, хотя так и не был заигран за неё.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК ПАОК
 Фото Скондраса
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атромитос» Афины
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»